MSU, msu может означать:
 сокращение для Moscow State University () — ведущий и крупнейший вуз России, центр российской науки и культуры, один из старейших университетов России.
Mordovian State University (Мордовский Государственный Университет) - частный случай сокращения 
 .msu — расширение для изолированного пакета Центра обновления Microsoft.
 .msu — Messaging Signaling Unit единица измерения сигнального трафика Microsoft.